Антал Надь () — угорське ім'я:

 Антал Надь (футболіст, 1944)
 Антал Надь (футболіст, 1956)
 Антал Надь де Буда († 1437) — дворянин з Трансильванії

Сторінки зі списками однофамільців-тезок